Ramoty – wieś w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Stawiski
 Ramoty – wieś w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Stary Targ
 Ramoty – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Łukta

Zobacz też 
 Nowe Ramoty
 Ramot